Rosecrans ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rosecrans (Illinois), im Lake County
 Rosecrans (Pennsylvania)
 Rosecrans (Wisconsin), im Manitowoc County
 Rosecrans Park (New York)

Person:
 William Starke Rosecrans (1819–1898), General der Unionsarmee im Sezessionskrieg